Guthrie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Guthrie Township (Izard County, Arkansas)
 Guthrie Township (White County, Arkansas)
 Guthrie Township (Indiana)
 Guthrie Township (Minnesota)
 Guthrie Township (Missouri)
 Guthrie Township (Oklahoma)